Жан-Луи́ (Иоа́нн Людо́вик) Бонна́р (; ) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, мученик.

Биография 
После получения университетского образования поступил в Духовную семинарию в Лионе. В 1846 году, в возрасте 22 лет, закончил теологическое образование в семинарии Парижского Общества Заграничных Миссий в Париже.

В мае 1850 года приехал с католической миссией в Северный Вьетнам, где занимался проповедованием христианства. 21 марта 1852 года был арестован и брошен в тюрьму. Был казнён 1 мая 1852 года. Его тело было брошено в реку, но местные христиане смогли его сохранить и передать в дальнейшем в семинарию Иностранных Миссий в Париже.

Прославление 
7 мая 1900 года причислен к лику блаженных папой Львом XIII. Жан-Луи Боннар причислен к лику святых в составе группы 117 вьетнамских мучеников римским папой Иоанном Павлом II 19 июня 1988 года.

В Сайгоне долгое время существовал бульвар Боннар — сейчас проспект Ле Лоя.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Католические святые Вьетнама
Святые Франции
Католические миссионеры
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Львом XIII 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке
Члены Парижского общества заграничных миссий
Казнённые во Вьетнаме в XIX веке
Обезглавленные во Вьетнаме